Besa ou Beša peut désigner :

Géographie  
 au Monténégro:
 Besa, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bar ;
 en Slovaquie
 Beša, un village du district de Levice ;
 Beša, un village du district de Michalovce.

Armement  
 Besa, une mitrailleuse.

Phycologie  
 Besa, un genre d'algues rouges.

Cinéma 
 Besa, un film de Srdjan Karanovic

Divers
Besa (Albanie)

Homonymie de toponyme